Никола́й Васи́льевич Па́влов:
 Павлов, Николай Васильевич (1893—1971) — советский ботаник, академик Академии наук Казахстана; отец советского и российского ботаника В. Н. Павлова.
 Павлов, Николай Васильевич (1908—1980) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР (1970).
 Павлов, Николай Васильевич (1913—2008) — советский врач-эпидемиолог, Герой Социалистического Труда (1969).
 Павлов, Николай Васильевич (1918—1986) — советский прозаик.
 Павлов, Николай Васильевич (род. 1937) — советский учёный в области сварки, кандидат технических наук, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники.